Pandan cake is een zachte luchtige cake die zijn oorsprong vindt in Indonesië. Kenmerkend is de felgroene kleur van de binnenkant van de cake. Deze kleur ontstaat door de toevoeging van sap van pandanbladeren. Tegenwoordig wordt deze kleur vaak extra aangezet door gebruik te maken van kleurstoffen.

Indonesische keuken
Gebak